Пейшоту () — португальская фамилия. Известные носители:

 Пейшоту, Жозе Луиш (род. в 1974) — португальский писатель;
 Пейшоту, Инасью (1744—1793) — бразильский поэт и юрист, участник заговора в Минас-Жерайсе.
 Пейшоту, Марио (1908—1992) — бразильский кинорежиссёр и писатель.
 Пейшоту, Сезар (род. 1980) — португальский футболист, победитель Лиги чемпионов УЕФА в 2004 году.
 Пейшоту, Флориану (1839—1895) — второй президент Бразилии.
 Мелу Пейшоту, Эдуарду (1927—2008) — португальский священник и политик, лидер антикоммунистического движения в 1975.